Горња Трепча може бити:

 Горња Трепча (Чачак), насеље града Чачка, Моравички округ, Република Србија
 Горња Трепча (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора